

Турково — село в гміні Куслін Новотомиського повіту Великопольського воєводства

Турково — присілок у складі Лузького району Кіровської області